een klooster in de volgende steden van de Nederlanden
 Wittevrouwenklooster (Leuven)
 Wittevrouwenklooster (Maastricht)
 Wittevrouwenklooster (Utrecht)